Egypten eller Egypt kan syfta på:

 Egyptens härskare – egerade från omkring 3000 f.Kr. fram till Grekisk-romersk tid
 Egypt (dikt av Patti Smith) – en dikt av Patti Smith från hennes bokBabel (1978)
 Egypt (låt av Mercyful Fate) – en låt från 1993 av Mercyful Fates på musikalbumet In the Shadows
 Egypt (låt av Symphony X) – en låt av det progressiva metalbandet Symphony X från deras album V – The New Mythology Suite (2000)
 Egypt (musikalbum) – ett album från 2004 av Youssou N'Dour
 Egypt (TV-serie) – en TV-serie på BBC TV, sändes hösten 2005

 Egyptair – Egyptens nationella flygbolag och medlem i Star Alliance
 Egypt Exploration Society – ett privat brittiskt forskningssällskap
 Egypt Station – det sjuttonde studioalbumet från 2018 av Paul McCartney

Geografi
 Egypten – en stat i östra Nordafrika 1922–

Sverige
Egypten – annat namn på en småort i Härryda kommun, se Furuborg

USA
New Egypt, New Jersey

Se även
 Egypt Brook – flera
 Egypt Lake – flera
 Egypt Mountain – flera